Арфёй () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Шатору).

Муниципалитет расположен на расстоянии около 240 км к югу от Парижа, 125 км на юго-запад от Орлеана, 33 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 253 человека (2007).